Le statut d'autonomie des îles Baléares peut désigner :
 La loi organique 2/1983, du 25 février, portant statut d'autonomie des îles Baléares, en vigueur entre  et  ; 
 La loi organique 1/2007, du 28 février, portant réforme du statut d'autonomie des îles Baléares, en vigueur depuis .

Voir aussi 
 Îles Baléares
 Statut d'autonomie